Steinbergsee ist der Name mehrerer Seen:
 Steinbergsee (Berlin)
 Steinbergsee (Lattengebirge)